Ritratto di mio padre  – opera di Salvador Dalí del 1920-21
Ritratto di mio padre  – opera di Salvador Dalí del 1925